

Geografia
 Girod – comune della Renania-Palatinato, in Germania

Persone
 Adolphe Girod – generale, aviatore e politico francese
 Francis Girod – regista e sceneggiatore francese
 Justin Girod-Chantrans – naturalista e militare francese
 P. Girod – tennista francese
 Pablo Javier Zabaleta Girod – ex calciatore argentino
 Tommaso Giuseppe Luigi Girod – magistrato e politico italiano